Деньгубовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Деньгубовка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Деньгубовка — деревня в Красногорском районе Брянской области.
 Деньгубовка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

См. также 
 Деньгубовка Песочня — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области